Чемпионат Японии по кёрлингу среди женщин 2015 проводился с 9 по 14 февраля 2015 в городе Каруидзава.

В чемпионате принимало участие 9 команд.

Команда-чемпион получала право выступать как женская сборная Японии по кёрлингу на , который состоялся в марте 2015 в городе Саппоро (Япония).

Победителями чемпионата стала команда скипа Аюми Огасавара, победившая в финале команду скипа Мари Мотохаси. Бронзовые медали завоевала команда скипа Тори Коана.

Одновременно и там же проходил Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2015.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят четвертьфинальный матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют в четвертьфинале за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

Составы команд 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 
{| class="wikitable" border=1 cellpadding=5 cellspacing=0 style="text-align:center;
! || Скип 
!width="25"| 1
!width="25"| 2
!width="25"| 3
!width="25"| 4
!width="25"| 5
!width="25"| 6
!width="25"| 7
!width="25"| 8
!width="25"| 9
!width="20"| 
!width="20"| 
!Место
|-
| 1||align=left|Masami Fujii     ||  * || 6:7|| 6:8|| 8:6|| 6:4||5:12||3:12|| 5:7|| 5:2|| 3 || 5 ||6
|-
| 2||align=left|Сацуки Фудзисава || 7:6||  * || 8:3|| 5:8||1:10|| 3:6||4:10|| 4:8||12:5|| 3 || 5 ||5
|-
| 3||align=left|Touka Furuta     || 8:6|| 3:8||  * || 3:8|| 6:9||2:12||1:15|| 9:7|| 7:8|| 2 || 6 ||9
|- bgcolor=#ccffcc
| 4||align=left|Рина Ида         || 6:8|| 8:5|| 8:3||  * || 7:5||5:11|| 3:7||11:8||10:5|| 5 || 3 ||3
|- bgcolor=#ccffcc
| 5||align=left|Тори Коана       || 4:6||10:1|| 9:6|| 5:7||  * || 9:5|| 8:9|| 3:8||13:5|| 4 || 4 ||4
|- bgcolor=#ccffcc
| 6||align=left|Мари Мотохаси    ||12:5|| 6:3||12:2||11:5|| 5:9||  * || 7:2||14:3|| 9:0|| 7 || 1 ||1
|- bgcolor=#ccffcc
| 7||align=left|Аюми Огасавара   ||12:3||10:4||15:1|| 7:3|| 9:8|| 2:7||  * || 8:2||13:1|| 7 || 1 ||2
|-
| 8||align=left|Natsuki Saitou   || 7:5|| 8:4|| 7:9||8:11|| 8:3||3:14|| 2:8||  * || 4:7|| 3 || 5 ||7
|-
| 9||align=left|Emi Sato         || 2:5||5:12|| 8:7||5:10||5:13|| 0:9||1:13|| 7:4||  * || 2 || 6 ||8
|}
 Проходят в плей-офф.

 Плей-офф 

 Четвертьфиналы 
12 февраля, 19:301-я команда против 2-й3-я команда против 4-й' Полуфинал 13 февраля, 13:00 Матч за 3-е место 13 февраля, 20:00 Финал 14 февраля, 16:00''

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Японии по кёрлингу 2015 (муж. и жен.) | Japan Curling Association

См. также 
 Чемпионат Японии по кёрлингу среди мужчин 2015

Спорт в Японии в 2015 году
Спортивные соревнования в Каруидзаве
Чемпионаты Японии по кёрлингу среди женщин
Февраль 2015 года